Соревнования в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 в технической программе среди смешанных дуэтов прошли 13 и 15 июля.

Результаты 
Квалификация началась 13 июля в 11:00.

Финал начался 15 июля в 17:00.

Зелёным отмечены финалисты.

Примечания 

Чемпионат мира по водным видам спорта 2019